Giuseppe Antonio Luchi, peintre italien
 Michelangelo Luchi, cardinal italien

Homonymie de patronyme